Cinque unità della Royal Navy hanno portato il nome di HMS Hampshire:

 - vascello da 46 cannoni, varato nel 1653 e affondato in combattimento nel 1697.
 - vascello da 48 cannoni, varato nel 1698 e radiato nel 1739.
 - vascello da 50 cannoni, varato nel 1741 e radiato nel 1766.
 - incrociatore corazzato della classe Devonshire, varato nel 1903 e affondato nel 1916.
 - cacciatorpediniere lanciamissili della classe County, varato nel 1963 e radiato nel 1979.